Rue Charles-Monselet est un odonyme désignant :
 une rue à Bordeaux ;
 une rue à Courbevoie (square Charles-Monselet) ;
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris.